A 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon a sífutás versenyszámait február 13. és 18. között rendezték Øyerben.

Részt vevő nemzetek
A versenyeken 44 nemzet 90 sportolója vett részt.

Éremtáblázat 

(A táblázatokban az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Fiú

Lány

Források

 Honlap

2016